Ловеч може да се отнася за:

 Ловеч, град в Северна България
 Община Ловеч, община в Област Ловеч
 Област Ловеч, една от 28-те административни области на България
 Ловешка битка, битка по време на Руско-турската война (1877-1878)